Carré (französisch „Quadrat“) steht für:

 Carré (Einheit), ein Flächenmaß
 Karree (Militär)
 Cercle et Carré, französische Künstlergruppe
 Maison Carrée, römischer Tempel in Nîmes
 Theater Carré in Amsterdam
 Blechen Carré, Einkaufszentrum in Cottbus
 Lilien-Carré, Einkaufszentrum in Wiesbaden

Carré ist der Familienname folgender Personen:
 Abbé Carré, französischer Indienreisender und katholischer Priester
 Ben Carré (1883–1978), französisch-amerikanischer Filmarchitekt
 Caroline Carré de Malberg (1829–1891), französische Ordensgründerin
 Charles Émile Carré (1863–1909), französischer Architekt
 David Carré (* 1975), französischer Fußballtrainer
 Edmond Carré (1833–1894), französischer Fabrikant
 Ferdinand Carré (1824–1900), französischer Ingenieur
 Henri Carré (1870–1938), französischer Tierarzt
 Isabelle Carré (* 1971), französische Schauspielerin

 John le Carré (1931–2020), britischer Schriftsteller
 Ketty Carré (geb. Anne-Marie Lederer; 1882–1964), französische Malerin
 Léon Carré (1878–1942), französischer Maler
 Louis Basile Carré de Montgeron (1686–1754), französischer Schriftsteller und Pariser Parlamentsrat
 Lucien Carré (1904–nach 1957), französischer Filmarchitekt
 Mathilde Carré (1908–2007), französische Doppelagentin

 Oscar Carré (1845–1911), deutscher Zirkusdirektor, Gründer des nach ihm benannten Theater Carré in Amsterdam
 Pierre-Marie Carré (* 1947), französischer Priester, Erzbischof von Montpellier
 Rhys Carré (* 1998), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Robert-Ambroise-Marie Carré (1908–2004), französischer Geistlicher

Siehe auch:
 Carrè, Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien, Italien
 Karre
 Karree